Центральная лига:
 Центральная лига (Англия) — футбольная лига для резервных составов клубов Англии.
 Центральная футбольная лига — футбольная лига для клубов Шотландии.
 Центральная лига (бейсбол) — бейсбольная лига в Японии.